Raszyn (gemeente), in het Poolse woiwodschap Mazovië
 Raszyn (Mazovië), de zetel van deze gemeente
 Raszyn (Lubusz)